10-й чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет проходил в Латвии с 30 июня по 10 июля 2011 года.

Схема турнира 
Команды были разбиты на 4 группы, 3 первых сборных из каждой группы проходили в одну восьмую финала. Команды, занявшие четвёртые места, сыграли в плей-офф за 13—16 места. В одной восьмой финала команды разбивались на две группы по 6 участников, в которых каждая команда играла три матча с командами, с которыми не встречалась ранее. Команды, занимавшие в одной восьмой первые четыре места в каждой из групп, квалифицировались в четвертьфиналы плей-офф, а занявшие два последних места — в плей-офф за 9—12 места.

Места проведения 
Групповой этап принимали у себя Валмиера (группы A и B) и Лиепая (группы C и D). Все матчи плей-офф проходили на Арена Рига в Риге.

Соревнование

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

1/8 финала

Группа E

Группа F

Плей-офф

Плей-офф за 5—8 места

Плей-офф за 9—12 места

Плей-офф за 13—16 места

Финальные места

Лучшие игроки турнира 
Самым ценным игроком турнира был признан литовский центровой Йонас Валанчюнас. В лучшую пятёрку турнира также вошли сербский разыгрывающий Александр Цветкович, российский атакующий защитник Дмитрий Кулагин, австралийский атакующий защитник Хью Гринвуд и американский лёгкий форвард Джереми Лэмб.

Примечания

Ссылки 
 2011 FIBA U-19 World Championship

Юноши
2011 год в баскетболе